Сибірцев Василь Іванович (1950) — український державний діяч.
 Сибірцев Олександр Петрович (1953–1996) — начальник Артемівського міського відділу Управління СБУ по Донецькій області, нагороджений відзнакою Президента України — зіркою «За мужність».